Aloha est un mot de la langue hawaiienne qui signifie bonjour, bienvenue, au revoir, affection, amour, compassion, pitié, ainsi que d’autres sentiments et nuances apparentés.

Autres significations 
 Aloha est un cratère lunaire.
 'Aloha' est une rose créée par Boerner en 1949.
 Aloha est un film américain sorti en 1931.
 Aloha est un film singapourien sorti en 1950.
 Aloha est un jeu de société d'Igor Polouchine créé en 2004.
 Aloha est un groupe de musique.
 Aloha est le nom d'une planche à voile (la tiga Aloha) fabriquée jusqu'en 2004.
 Aloha est un hebdomadaire underground néerlandais publié de 1969 à 1974.
 Aloha est un genre d'insectes hémiptères.
 ALOHA, une méthode d'imagerie en astronomie.
 Aloha est le titre original de Welcome Back,une comédie romantique américaine de Cameron Crowe sortie en 2015.
 Hawaiʻi Aloha est une chanson des peuples autochtones de Hawaii.
 ALOHA ou ALOHAnet est un des premiers protocoles de réseau informatique.
 Aloha Airlines était une compagnie aérienne américaine.
  est le titre de plusieurs oeuvres.
 Aloha ʻOe est une chanson en hawaïen.

Orthographes proches 
 Aloa est un genre de lépidoptères de la famille des Erebidae.
 ALOA
 Les Halôa sont une fête célébrée en Attique durant l'antiquité.
Alloa est une ville d'Écosse dans le Clackmannanshire

Voir aussi